Union Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Baptist Church (Connecticut), ID-Nr. 79002634
 Union Baptist Church (Maryland), ID-Nr. 09001173
 Union Baptist Church (Massachusetts), ID-Nr. 08000532